Hauptman je priimek v Sloveniji, ki ga je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 uporabljalo 658 oseb.

Znani slovenski nosilci priimka 
 Andraž Hauptman (*1968), pianist, pevec in zborovodja
 Andrej Hauptman (*1975), kolesar
 Darja Hauptman, političarka, županja Kobarida  
 Dušan Hauptman (*1960) košarkar
 Hajdi Hauptman (*1981), odbojkarica
 Josip Hauptman (1863—1921), soustanovitelj Slovenskega planinskega društva 
Lidija Hauptman, ekonomistka, prof. in dekanja EPF v Mariboru
 Majda Hauptman (*1931), zborovodkinja, glasbena pedagoginja in urednica 
Peter Hauptman, vrhovni sodnik, preds. sodnega sveta
 Veronika Hauptman, pianistka in pedagoginja 
Žan Hauptman, džezovski glasbenik, pevec

Znani tuji nosilci priimka 
 Herbert Aron Hauptman (1917-2011), ameriški matematik, nobelov nagrajenec za kemijo leta 1985
 William Hauptman (*1942), ameriški pisatelj

Glej tudi 
 priimek Hauptmann

Zunanje povezave